101 rok naszej ery
 101 rok przed naszą erą
 101 liczba liczba pierwsza
 galaktyka Messier 101
 galaktyka NGC 101
 planetoida (101) Helena
 misja promu kosmicznego STS-101
 101 jest liczbą atomową pierwiastka mendelewa
 droga wojewódzka nr 101
 droga krajowa nr 101 (Węgry)
 linia kolejowa nr 101
 CI – sonet Williama Szekspira
 Psalm 101
 101 Reykjavik – tytuł islandzkiej książki i jej adaptacji filmowej w reż. Baltasara Kormákura
 tytuł książki 101 Dalmatyńczyków (napisanej w 1956 roku przez Dodie Smith) i jej adaptacji filmowych:
 101 dalmatyńczyków (serial animowany)
 101 dalmatyńczyków (film 1961)
 101 dalmatyńczyków (film 1996)
 101 dalmatyńczyków II: Londyńska przygoda
 pokój 101 w antyutopii Rok 1984, napisanej przez George’a Orwella
 tytuł wierszy Sto jeden świetnych powodów, żeby na razie się nie zabijać oraz Sto jeden świetnych powodów, żeby zaraz się zabić Rolanda Topora
 album 101 zespołu Depeche Mode
 album 101 SACD zespołu Depeche Mode
 film Sexlista 101
 101 km – forma ograniczenia prawa do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania w Związku Radzieckim
 101 Dywizja Powietrznodesantowa (USA) – jedna z najsłynniejszych dywizji Armii Stanów Zjednoczonych
 OV-101 – oznaczenie Enterprise, pierwszego amerykańskiego wahadłowca kosmicznego
 F-101 Voodoo – amerykański samolot bojowy
 Zastava 101 – samochód osobowy produkcji jugosłowiańskiej
 Bugatti Typ 101 – ostatni „prawdziwy” model samochodu Bugatti, wyprodukowany został w 1956 roku
 Taipei 101 – wieżowiec na Tajwanie, zbudowany w 2003 roku
 Marina 101 – wieżowiec
 101 California Street – wieżowiec w San Francisco
 101 – liczba deputowanych w Riigikogu (parlamencie Estonii)
 niszczyciele typu 101
 101 Kompania Czołgów Rozpoznawczych
 syntezator Roland SH-101
 gra planszowa Cashflow 101
 włoski samolot Caproni Ca.101
 amerykański serial Zoey 101
 mina ABB Mi 101
 lokomotywa Baureihe 101
 zespół The 101’ers
 odtwarzacz Sony CDP-101
 wagon pasażerski typu 101A
 elektryczny zespół trakcyjny typu 101N i 101Na